Ян Вернер Даніельсен, професійно відомий як Ян Вернер, (;   -  ) — норвезький поп-співак, відомий також своїми інтерпретаціями музичних, класичних та рок-стандартів. Він славився своїм потужним голосом, який простягався на чотири з половиною октави. Його прорив відбувся після перемоги у двох важливих конкурсах талантів, особливо на національному телебаченні в шоу Talentiaden (NRK) у 1994 році. 

Після смерті у віці 30 років він був одним з найпопулярніших і найпопулярніших виконавців звукозапису в Норвегії.

Біографія 
Ян Вернер Даніельсен народився в Норд-Одалі в Норвегії в 1976 році. Він був особливо відомий своїми інтерпретаціями популярних музичних хітів та своїм голосом, який простягався майже на п'ять октав. Він дуже рано почав співати пісні Барбри Стрейзанд, і він хотів співати, як вона. Даніельсен виграв своє перше шоу талантів у 1988 році, у віці дванадцяти років; призом стала рекордна угода, і він випустив сингл «Jeg Ser En Dag» (Я бачу день). Тоді він уже співав дві третини свого життя, оскільки його перша публічна поява в музичній обстановці відбулася у віці чотирьох років. Його стали широко помічати, коли він виступав і співав у популярній молодіжній програмі Midt I Smørøyet на норвезькому телебаченні NRK з «Somewhere», а між 1988 і 1993 роками він регулярно співав із симфонічним оркестром Хамара. У 1992 році Ян Вернер отримав другу контрактну платівку, а також був включений у плани культурних заходів навколо Олімпійських ігор у Ліллехаммері, Норвегія в лютому 1994 року

Комерційний успіх 
Даніельсен прорвався як національна знаменитість і виконавець в 1994 році. Він взяв участь і виграв національний конкурс талантів Talentiaden на телебаченні NRK з піснею «The Right to Sing» та «Anthem» від Chess і отримав першу в історії олімпійську медаль, нагороджений Олімпіадою в Ліллехаммері в 1994 році. Того ж року він представляв Норвегію під час міжнародного фіналу Євробачення з Елізабет Андреассон, де вони мали шосте місце з піснею «Duet». У 2000 році Ян Вернер знову був частиною норвезького фіналу Євробачення і цього разу один. Він вийшов на друге місце з піснею «One More Time». Charmed перемогла з «My Heart Goes Boom».

Ян Вернер дебютував як артист для запису дорослих у 1995 році з альбомом All by Myself, який став золотим. Його другий альбом Inner Secrets з’явився через два роки в 1997 році. Він був проданий у 14 000 примірників і містив кілька самостійно написаних композицій та дует із Карін Крог. Третій «Music of the Night»  вийшов в 1999 році з інтерпретаціями пісень з таких мюзиклів, як «Chess», «West Side Story» та «Les Misérables . Його четвертий «Singer of Songs» (2003) є найбільш продаваним із понад 120 000 примірників і став його найбільшим продавцем на сьогодні. Він досяг другого місця в національному чарті альбомів. П'ятий і останній альбом «Stronger» вийшов після його смерті 13 листопада 2006 року.

Ян Вернер брав участь у багатьох музичних контекстах - від естради до класики, від різдвяних колядок до музичних пісень. Він інтерпретував класику, таку як Йоганн Себастьян Бах («Air»), а також робив власні пісні та мелодії. Він виступав із такими артистами, як Бенедікте Адріан, Secret Garden, Sølvguttene, Томмы Кьорберг , Øivind Blunck, Outer Suløens Jass-ансамбль та, нарешті, але не менш важливим, шведом Роберт Уеллс у Королівському Альберт-Холі в 2003 році. Це було особистою родзинкою його кар'єри, і він співав «Air» Йоганна Себастьяна Баха. Він також виконав цю пісню на концерті Нобелівської премії миру в грудні цього року. Крім того, він гастролював як художній керівник Dissimilis.

Елізабет Андреассен і Ян Вернер продовжували працювати після дуету під Євробачення в 1994 році. З 1997 року вони проводили різдвяні концерти по всій Норвегії, а влітку 1999 року записали альбом у церкві Уранієнборг (Осло) з вибраними композиціями того ж туру. У різдвяно-концертному турі в 2004 році він був сольним артистом, а норвезький єпископ Розмарі Кен був разом з ним на вибраних концертах. Ян Вернер продав загалом майже 1 мільйон примірників у Норвегії - країні, де всього 4,6 мільйона людей і понад мільйон квитків на концерти.

У вересні 2006 року, лише за тиждень до смерті, Ян Вернер та його менеджер були в Канаді, щоб скласти бізнес-плани разом із міжнародною кар'єрою Яна Вернера. Це включало весняний тур з канадськими тенорами у 2007 році. У травні 2007 року канадські тенори провели міні-тур по Норвегії з концертом-даниною Яну Вернеру. Вони хотіли віддати належне Яну Вернеру по-своєму, а також записали його версію «Always There» (від «Stronger») для їх компакт-диску «Канадські тенори» у 2009 році.

Особисте життя 
Сексуальна орієнтація Яна Вернера протягом усієї кар'єри була предметом багатьох розмов і багатьох чуток. Ян Вернер ніколи не давав однозначної відповіді, коли журналісти запитували про це. Але в книзі, опублікованій у 2007 році, батько Вернера Тор Егіл Даніельсен говорить, що Ян Вернер не був бісексуалом, геєм чи гетеросексуалом. «Невирішена сексуальна орієнтація Вернера характеризувала його життя. Для нього це було проблематично. Він ніколи не робив остаточного вибору між жінками та чоловіками, просто тому, що не міг. Це була правда, яку преса завжди шукала. Він сказав нам, що це не має нічого спільного з гендером, але він закохався в людей», - пише батько у книзі.

Смерть 
28 вересня 2006 року друг і менеджер Даніельсена Фебе Ронгстад знайшов його мертвим у своїй квартирі в Осло.  Ця новина викликала спалах горя в норвезькій індустрії розваг. Його сім'я спростувала чутки про те, що його смерть стала результатом самогубства. У той час він нещодавно закінчив новий альбом «Stronger», який, згідно з побажаннями його родини, вийшов згідно плану. Це продовжило величезний успіх, продавши 63 000 примірників лише за перший тиждень, досягши першого місця в норвезькому чарті VG-lista. 

На його похоронах церква була переповнена колегами та знаменитостями, родзинкою якої стала колишня партнерка дуету Елізабет Андреассен у виконанні «You Raise Me Up» разом із записом голосу Даніельсена у супроводі композитора пісні Рольфа Левланда на фортепіано. Траурні відповіли бурхливими оваціями. Пізніше його поховали в піщаній церкві в Норд-Одалі. Сім'я хотіла влаштувати церемонію пам'яті в Осло, оскільки церква Піску недостатня для розміщення всіх, хто хотів продемонструвати загиблому виконавцю останню шану.

Результат розтину був остаточно готовий на початку січня 2007 року. Здається, смерть Даніельсена була спричинена серцевою недостатністю, швидше за все, в результаті запалення бронхів легенів, поєднаної з фізичною втомою після періоду із занадто великою роботою.

Звільняє після його смерті 
У листопаді 2006 року вийшла суперечлива біографія Яна Вернера Даніельсена - «Just Werner», написана його батьком, Тор-Егіл Даніельсен. На Різдво 2007 року його сім'я випустила у співпраці з Армією Спасіння різдвяний альбом Eg Veit I Himmerik Ei Borg з раніше невиданими живими записами з різних концертів та телевізійних виступів.

22 листопада 2010 року вийшов подвійний альбом One More Time - The Very Best Of із кількома новими та невідомими записами. Ці записи були знайдені родиною Яна Вернера після його смерті та видані у співпраці з Universal Music. Цей альбом був дуже добре прийнятий як серед критиків, так і серед глядачів.

Дискографія

Альбоми 

 All by Myself (1995)
 Inner Secrets (1997)
 Music of the Night (1998)
 Bettan & Jan Werners jul  (1999)
 Over the Rainbow and Other Musical Highlights  (2000 з Беттан)
 Singer Of Songs (2003)
 Stronger (2006)
 Eg veit i himmelrik ei borg - Різдвяний альбом Армії Спасіння 2007 (2007)
 One More Time – The Very Best Of (2010)

Сингли 

 «Jeg ser en dag/My Prayer» - дебют-радіосингл (1989)
 «Duett» - Дует з Елізабет Андреассен (1994)
 «Time Will Let You Know» (1995)
 «Carry Me/All by Myself» (1995)
 «Step Out» (1997)
 «Halde deg inntil meg» - Дует з Малін Холберг (1997)
 «Come Back to Me» (1997)
 «Inner Secrets» (1997)
 «Find Your Way» (1997)
 «Friend» - Дует з Карін Крог (1997)
 «One Night in Bangkok» (1998)
 «Bonne chance à France» - офіційний європейський сингл Fotbalcup з Синньове Свабо (1998)
 «Anthem» - радіоверсія (1998)
 «Here for You» (1998)
 «One More Time» (2000)
 «Half a World Away» із Secret Garden (2005)
 «Always There» спочатку Secret Garden і Рассел Уотсон (2005)

Інше 

 Виконання пісні «He Live in You» («Han Bor I Os») у норвезькій версії фільму «Король Лев 2» (1998)
 Спів офіційної пісні «Brannmann Sam» («Fireman Sam») до дня народження свого племінника Філіпа (2004)
 Спів «Mary Did You Know?» про альбом Gospel з норвезьким госпел-хором Mosaic (2005)

Телебачення (вибірково) 

 Midt i smørøyet (TV) - NRK (1988) (гість)
 Rett hjem (TV) - NRK (1994) (гість)
 Talentiaden 1994 (TV) - NRK (1994)
 Гран-прі Мелоді 1994 (TV) (разом з Елізабет Андреассен ) - NRK (1994)
 Вінду мот Ліллехаммер (TV) - NRK (1994) (гість)
 NyttårsRondo (TV) - NRK (1994) (гість)
 Du skal høre mye (TV) - NRK (199? ) (гість)
 Пікап (TV) - NRK (1997) (гість)
 XLTV (TV) - NRK (1997? ) (гість)
 Åpen post (TV) - NRK (1999) (гість)
 Удар за ритмом (TV) (з Бенедікте Адріаном) - NRK (2000? ) (гість)
 Mine damer og herrer (TV) (разом з Елізабет Андреассен ) - TV2 (2000? ) (гість)
 Гран-прі Мелоди 2000 (TV) - NRK (2000)
 Først og sist (TV) - NRK (2000) (гість)
 Ретро (TV) - (з Гретхе Свендсен) NRK (2000? ) (гість)
 Numme og Gunstrøm - for og nå (TV) - TV2 (2001) (гість)
 Концерт Нобелівської премії миру 2003 (ТБ) - NRK (2003)
 Frelsesarmeens julekonsert 2003 (TV) - NRK (2003)
 Fra Halvsju til Reser - Stjernefabrikken 25 år (TV) - NRK (2004) (Appearance)
 Senkveld med Thomas og Harald (TV) - TV2 (2005? ) (Зовнішній вигляд)
 Med rett til å synge (TV) - NRK (2006)
 Томмі та Ян Вернери - Шоу - DVD (2006)

Примітки

Посилання 
 Ян Вернер - Ефір  на YouTube
 Ян Вернер - Med rett til å synge  на YouTube

Учасники Євробачення 1994
Представники Норвегії на Євробаченні
Сторінки з неперевіреними перекладами